Флаг Омана () состоит из трёх равновеликих горизонтальных полос белого, красного и зелёного цветов и более широкой вертикальной полосы красного цвета в левой части флага.

В верхнем левом углу флага помещена эмблема Омана — две скрещённые сабли с наложенным на них ханджаром — традиционным восточным кинжалом.

Символика 
Белый цвет символизирует мир и процветание, красный — борьбу с иностранными захватчиками, а зелёный — плодородие страны и сельское хозяйство.

Примечания

Ссылки 
 Флаг Омана на странице FOTW.net 
 Флаг Омана на странице Министерства информации Султаната Оман

См. также 
 Эмблема Омана

Оман
Государственные символы Омана